Мошково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Вязовской волости.

География 
Расположена на крайнем северо-западе района, на границе с Бежаницким районом, к югу от Каменного озера, в 79 км к северо-западу от города Новосокольники и в 14 км к северо-западу от волостного центра, деревни Вяз.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 34 человека.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района